Ravius ist der latinisierte Name folgender Personen:

 Christian Raue (auch: Ravius; 1613–1677), deutscher Orientalist und Theologe
 Johann Raue (auch: Ravius; 1610–1679), der erste Bibliothekar der „churfürstlichen Bibliothek zu Cölln an der Spree“
 Johannes Jacobus Rau (auch: Joannes Jakob Rouw, Jean Jacques Ravius; 1668–1719), deutscher Mediziner
 Johannes Rauw (auch: Johannes Ravius; † 1600), Kosmograph, Theologe und Komponist
 Sebald Rau (auch: Sebastianus Ravius; 1724–1818), deutscher orientalischer Philologe und reformierter Theologe